Ладино́ — деревня в Новоржевском районе Псковской области. Входит в состав Жадрицкой волости.

Расположена в 24 км к юго-западу от райцентра, города Новоржев, и в 8 км к юго-западу от волостного центра, деревни Жадрицы.

Известные жители 

Здесь, в своём родовом имении, последние годы жизни жил генерал-аншеф К. Б. Бороздин.

В 2000-х годах в деревне проживала оппозиционный политик Марина Салье.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 60 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района